

Patronyme 

 Alain Calmette, un ancien maire socialiste d'Aurillac (2006-2013) et actuel député du Cantal (depuis 2012) ;
 Albert Calmette (1863-1933), un médecin et biologiste français ;
 bacille de Calmette et Guérin (BCG), un vaccin contre la tuberculose ;
 CHR B Calmette, une station du métro de Lille ;
 Hôpital Calmette (Lille), voir Agence de la biomédecine ;
 l'École Calmette (Cousinerie), située à Villeneuve-d'Ascq ;
 Gaston Calmette (1858-1914), le directeur du Figaro de 1903 à 1914 ;
 Jean Calmette, un jésuite, missionnaire en Inde, Indianiste ;
 Joseph Calmette, l'auteur d'une bibliographie relative à Jeanne d'Arc ;
 Marcel Calmette, un conseiller général de Lot-et-Garonne ;
 Raphaël Calmette (1901-1981), un coureur cycliste français.